Barnsley ist der Name

 einer Stadt in South Yorkshire, England, siehe Barnsley
 eines Verwaltungsbezirks in England, siehe Metropolitan Borough of Barnsley
 Barnsley (Gloucestershire), Ort in der englischen Grafschaft Gloucestershire
 Barnsley (Shropshire), Ort in der englischen Grafschaft Shropshire
 Barnsley (New South Wales), Ort im australischen Bundesstaat New South Wales
 eines englischen Fußballvereins, siehe FC Barnsley
 Barnsley (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Barnsley (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Barnsley Lake, See im Okanogan County, Washington

Barnsley ist der Familienname von
 Harry Barnsley (1905–??), britischer Ruderer